Текпан-де-Галеана:

 Текпан-де-Галеана — в муниципалитете Текпан-де-Галеана Мексики, входит в штат Герреро.
 Текпан-де-Галеана — муниципалитет в Мексике, входит в штат Герреро.